Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1982, disputat al circuit de Paul Ricard el 25 de juliol del 1982.

Resultats

Altres 
 Pole: René Arnoux 1' 34. 406

 Volta ràpida: Riccardo Patrese 1' 40. 075 (a la volta 4)

Referències 
 

França
1982